Мэттью Бетц (, 13 сентября 1881 — 26 января 1938) — американский киноактёр. После продолжительной службы в кавалерии США, восемь лет выступал в водевилях, затем в период с 1914 по 1937 год снялся в 125 фильмах.

Избранная фильмография

Ссылки 
  

Актёры США